Македонска православна црква може бити:

 у најопштијем, односно територијалном значењу: Православна црква на подручју историјске области Македоније
 у посебним значењима, која се односе на Православље у Северној Македонији и македонској етничкој дијаспори: 
 Македонска православна црква - Охридска архиепископија, аутокефална православна црква на територији Северне Македоније, од 1959. до 2022. г. аутономна црква у саставу Српске православне цркве
 Православна охридска архиепископија, аутономна црква СПЦ на територији Северне Македоније у периоду од 2002. до 2022. г., за време раскола.
 Македонска истинска православна црква, неканонска верска организација у македонској етничкој дијаспори, основана 2010. године
 Македонска истинска православна црква у Аустралији, неканонска верска организација у Аустралији, основана 2014. године под окриљем Америчке истинске православне цркве

Види још

 Македонија (вишезначна одредница)
 Македонци (вишезначна одредница)
 Православље (вишезначна одредница)
 Православна црква (вишезначна одредница)